Фигуровский — русская фамилия.

Известные носители:
 
 Иннокентий (Фигуровский), митрополит (1863—1931) — епископ Русской православной церкви.
 Фигуровский, Иринарх Алексеевич (1915—2000) — советский организатор производства, главный инженер «Хрустального завода», кавалер ордена Ленина, лауреат Государственной премии СССР, почётный гражданин города Гусь-Хрустальный.
 
 Фигуровский, Юрий Николаевич (1925—2005) — специалист в области разработки авиационной радиолокационной аппаратуры, директор НИИ Приборостроения имени В. В. Тихомирова (1962—1969), доктор технических наук, профессор, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Фигуров
 Фигурнов

Примечания